«Равша́н» () — таджикский футбольный клуб из города Куляб Хатлонского вилоята, основанный в 1965 году. Название клуба с таджикского и персидского языков переводится как Светлый. 

С момента образования независимого чемпионата Таджикистана в 1992 году, выступал в Высшей лиге (с перерывами) до 2016 года. С 2017 года — участник Первой лиги чемпионата Таджикистана. 

В 1993 году был обладателем Кубка Таджикистана, а в 1994 году стал финалистами Кубка. В сезонах-2012 и 2013 «Равшан» становились чемпионом Таджикистана, в 2013 году клуб завоевал Суперкубок Таджикистана, а в 2014 году проиграли в матче за Суперкубок.

История 
В Высшей лиге чемпионата Таджикистана «Равшан» выступал в 1992-1997, 1999-2000, 2002-2005 и 2008-2016 годах.

В 2010-е годы клуб стал одним из лидеров таджикского футбола. Тренерский тандем Маруф Рустамов и Гайрат Мирахмадов привели «Равшана» к двум победам в чемпионате страны (2012 и 2013) и бронзовым медалям в 2011 году. В 2015 году клуб в третий раз в истории завоевал бронзу.

Достижения 
 Чемпион Таджикистана (2): 2012, 2013.
 Бронзовый призёр чемпионата Таджикистана (3): 1999, 2011, 2015.
 Обладатель Кубка Таджикистана (2): 1994, 2020.
 Финалист Кубка Таджикистана (2): 1993, 2003.
 Обладатель Суперкубка Таджикистана (1): 2013.
 Финалист Суперкубка Таджикистана (1): 2014.

 В 1996 году игрок «Равшана» Мухитдин Иззатуллоев стал лучшим бомбардиром чемпионата (35 голов).

Основной состав

Лучшие игроки 
 Валерий Турсунов
 Константин Саидов
 Иззатулло Исхоков
 Мухаммаджон Хабибуллоев
 Саъди Иззатов
 Маъруф Рустамов
 Бахром Рустамов
 Гайрат Мирахмадов
 Исмоил Шонов
  Джамолиддин Зардиев
 Сунатулло Холов
 Навруз Рустамов
 Хасан Рустамов 
 Зокир Абдулхайров

Тренеры 
 2011—2014: Маъруф Рустамов
 2014: Гайратали Мирахмадов
 2015 (февраль-июль): Махмаджон Хабибуллоев
 2020 --- :  Гайратали Мирахмедов

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы, основанные в 1965 году
Футбольные клубы Таджикистана